Guerra greco-turca (1897)
 Guerra greco-turca (1919-1922), també anomenada Campaña de l'Àsia Menor o el Front Occidental de la Guerra d'Independència Turca